David Mlinarec, slovenski hokejist, * 8. oktober 1982, Jesenice.

Mlinarec je večino svoje kariere igra za klub HK Acroni Jesenice.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 16
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 0
| 5
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 1
| 1
| 2
|
| 26
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 26
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 1
| 4
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 0
| 5
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 8
| 6
| 8
| 14
|
| 22
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 8
| 6
| 14
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Leoben
| Avstrijska 3. liga
| 06/07
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 14
| 26
| 40
|
| 32
|
| 6
| 0
| 6
| 6
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 34
| 10
| 12
| 22
|
| 50
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 18
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |301
| bgcolor="#7FFF00" |51
| bgcolor="#7FFF00" |78
| bgcolor="#7FFF00" |129
| bgcolor="#7FFF00" |+6
| bgcolor="#7FFF00" |275
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |24
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti EV Leoben
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Triglav Kranj
Jeseniški športniki